Merlinius är ett släkte av rundmaskar. Merlinius ingår i familjen Dolichodoridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Merlinius